

Patronyme 

 Alain Rossier, homme d'affaires ;
 Alphonse Rossier, syndic de commune (Avry) ;
 Bernard Rossier, maire de Lamure-sur-Azergues ;
 Claude Rossier, syndic de commune (Avry) ;
 Constantin Possiet de Rossier (1820-1899), amiral et homme politique russe ;
 Edmond Rossier (1865-1945), journaliste, rédacteur, chroniqueur, bellettrien et enseignant vaudois ; 
 Etienne Rossier, syndic de commune (Avry) ;
 Jean Rossier, biologiste ;
 Jean Rossier, syndic de commune (Avry) ;
 Nicolas Rossier, réalisateur de documentaires ;
 Paul Rossier, cycliste (voir l'article Trophée des grimpeurs) ;
 Pierre Rossier, photographe ;
 Roland Rossier, journaliste.